Јукуја има више значења:

 Јукуја, Јутеникуче (Санта Круз Нундако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Јукуја (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику